Odechów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Odechów, un village dans la voïvodie de Łódź.
 Odechów, un village dans la voïvodie de Mazovie.